Shuangjiang (kinesiska: 双江, 双江镇, 向家坝) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 110 kilometer nordväst om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shuangjiang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guxi,  km nordost om Shuangjiang. Trakten runt Shuangjiang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina